DC Extended Universe – franczyza zrzeszająca w sobie filmy i seriale o superbohaterach produkcji Warner Bros., które zaś oparte są na komiksach DC Comics. Pomiędzy produkcjami zrzeszonymi w DC Extended Universe stosowane są częste crossovery, a także wspólne wątki i członkowie obsady.

Henry Cavill jako Clark Kent / Superman, Ben Affleck jako Bruce Wayne / Batman, Gal Gadot jako Diana Prince / Wonder Woman, Jason Momoa jako Arthur Curry / Aquaman i Ezra Miller jako Barry Allen / Flash wystąpili w filmach Batman v Superman: Świt sprawiedliwości (2016) i Liga Sprawiedliwości (2017). Cavill zadebiutował w filmie Człowiek ze stali (2013), a pozostała czwórka w Batman v Superman: Świt sprawiedliwości (2016). Affleck i Miller powtórzyli swoją rolę w filmie Legion samobójców (2016) i powrócą w Flash (2023). Gadot wsytąpiła również w Wonder Woman (2017) i powwróci w Wonder Woman 1984 (2020). Natomiast Momoa zagrał w filmie Aquaman (2018) i powróci w jego sequelu, Aquaman i Zaginione Królestwo (2023).

Margot Robbie zadebiutowała w Legionie samobójców (2016) jako Harley Quinn. Powtórzyła swoją rolę w Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) (2019) i powróciła w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad (2021), w którym zadebiutował John Cena jako Christopher Smith / Peacemaker. Powtórzył on również swoją rolę w serialu Peacemaker (2022).

Tytułową rolę w filmie Shazam! (2019) zagrali Zachary Levi i Asher Angel jako Billy Batson / Shazam. Powrócą oni w kontynuacji Shazam! Gniew bogów (2023). Dwayne Johnson wystąpi jako Teth Adam / Black Adam w filmie Black Adam (2022).

Wielokrotnie w swoich rolach powracali: Amy Adams, Kevin Costner, Jai Courtney, Viola Davis, Jesse Eisenberg, Amber Heard, Jeremy Irons, Joel Kinnaman, Diane Lane, Yahya Abdul-Mateen II, Joe Morton, Connie Nielsen, Chris Pine, Patrick Wilson i Robin Wright.

 Poniższa lista obsady w produkcjach DC Extended Universe została podzielona pomiędzy trzy okresy wydań filmów: 2013 – 2017 (z uwzględnieniem wersji reżyserskiej Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera z 2021 roku); 2018 – 2021 oraz produkcje po 2022 roku (z uwzględnieniem tych bez potwierdzonej daty premiery). Obsada jest w kolejności alfabetycznej według nazwisk postaci.

2013 – 2017 

Klucz:

 = Postać nie pojawiła się  / nie zostało potwierdzone jej pojawienie się

2018 – 2021 

Klucz:

 = Postać nie pojawiła się  / nie zostało potwierdzone jej pojawienie się

2022 – 2023 

Klucz:

 = Postać nie pojawiła się  / nie zostało potwierdzone jej pojawienie się

Zobacz też 
 Lista filmów na podstawie publikacji DC Comics
 Lista seriali i programów telewizyjnych na podstawie publikacji DC Comics

Uwagi

Przypisy 

DC Comics
DC Extended Universe
DC Studios
Serie filmowe na podstawie publikacji DC Comics